64-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона О-де-Франс. Гонка прошла с 8 по 13 мая 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал бельгийский велогонщик Димитри Клайс из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 25 команд: 3 команды категории UCI WorldTeam, 14 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 133 гонщика. До финиша доехали 100 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 6 этапов общей протяженностью 1037,1 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Четыре дня Дюнкерка 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2018 году
Май 2018 года